Мередіт Макґрат була чинною чемпіонкою, але того року не брала участі.

Наталі Тозья виграла титул, перемігши у фіналі Чанду Рубін з рахунком 3–6, 6–0, 7–5.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші восьмеро сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

  Кіміко Дате (чвертьфінал)
  Наташа Звєрєва (півфінал)
  Бренда Шульц-Маккарті (3-тє коло)
  Гелена Сукова (3-тє коло)
  Джиджі Фернандес (3-тє коло)
  Ліза Реймонд (3-тє коло)
  Маріанн Вердел-Вітмаєр (3-тє коло)
  Яюк Басукі (чвертьфінал)
  Зіна Гаррісон-Джексон (3-тє коло)
  Лорі Макніл (чвертьфінал)
  Наталі Тозья (переможниця)
  Іріна Спирля (1-ше коло)
  Чанда Рубін (фінал)
  Ендо Мана (3-тє коло)
  Лариса Савченко (2-ге коло)
  Міріам Ореманс (2-ге коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 Direct Line International Championships 1995 Draw

1995
Тур WTA 1995